Rærup kan henvise til flere stednavne:
 Rærup (Grinderslev Sogn) – bebyggelse i Grinderslev Sogn, Skive Kommune
 Rærup (Lydum Sogn) – bebyggelse i Lydum Sogn, Varde Kommune
 Rærup (Vrejlev Sogn) – bebyggelse i Vrejlev Sogn, Hjørring Kommune
 Rærup (Aalborg Kommune) – landsby i Vodskov Sogn, Aalborg Kommune